Magical Girl (film) - Spaanse film uit 2014
 Magical girl - subgenre van Japanse fantasy-anime en mangaseries